Dariusch (; Transkription ; ) ist ein männlicher Vorname.

Herkunft und Bedeutung 
Dariusch ist die moderne persische Form des antiken persischen Namens Darius.

Bekannte Namensträger 
 Dariush Eghbali (* 1951), iranischer Popsänger
 Dariush Forouhar (1928–1998), iranischer Politiker (Mellat Iran)
 Dariush Mehrjui (* 1939), iranischer Regisseur
 Dariusch Rezaie (* um 1976; † 2011), iranischer Physiker
 Dariush Tala'i, iranischer Musiker (Tar-Spieler)

Siehe auch 
 Dariusz

Männlicher Vorname